USS Cusk (SS-348) – sottomarino della United States Navy
 Rachel Cusk – scrittrice inglese d'origine canadese